Municipio de South Benton puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de South Benton (condado de Dallas, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Dallas.
 Municipio de South Benton (condado de Polk, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Polk.